Hymenobelba är ett släkte av kvalster. Hymenobelba ingår i familjen Ameridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Hymenobelba